Мечеть Малыбейли () — мечеть XVIII века в селе Малыбейли Шушинского района в Азербайджане.

История 
Мечеть Малыбейли является памятником архитектуры XVIII века. Историко-архитектурный памятник расположен в центре села Малыбейли. Мечеть была построена из Гаргарского местного речного камня. Архитектура Малыбейли относится к Восточному стилю.

Мечеть имеет один минарет и девять куполов. В конце XX века, в период Карабахской войны, минарет мечети был разрушен армянами. Высота этой девятикупольной мечети была 7 метров. Эти куполы были сооружены на 4 больших каменных колоннах, которые были украшены резьбой. Купола мечети выложены из жжёного кирпича. На стенах выгравированы различные узорчатые надписи. Красивые колонны и настенная резьба придают особую красоту просторному и высокому залу мечети. Этот историко-архитектурный памятник впоследствии использовался в качестве анбара.

После перехода в 1992 году Шуши под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики мечеть прекратила своё функционирование. В 2020 году мечеть Малыбейли была освобождена и полностью вернулась под контроль Азербайджана.

Мечеть входит в список охраняемых государством памятников истории и культуры Азербайджана. Распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года мечеть взята под охрану государства как архитектурный памятник истории и культуры национального значения под инвентарным номером 5056.

Примечания 

Мечети Шуши
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке
Памятники архитектуры Азербайджана